MIW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Marshalltown Municipal, Marshalltown (Iowa), Stati Uniti